Копривштица () — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области. Население составляет 2546 человек.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Копривштица

Общины Софийской области